В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6–3, 7–6(5).

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Моніка Селеш (переможниця)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Барбара Паулюс (2-ге коло)

 Емі Фрейзер (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (2-ге коло)
 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Енн Сміт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1990